Det stora tågrånet kan syfta på:

 Den stora tågplundringen – en amerikansk stumfilm från 1903, originaltitel: The Great Train Robbery
 Stora tågrånet – ett tågrån som genomfördes 1963 i Storbritannien
 Det stora tågrånet (film, 1979) – en brittisk film från 1979, originaltitel: The First Great Train Robbery
 Det stora tågrånet (bok) – en facklitterär bok från 2011 av Mikael Nyberg